Gerichtsgefängnis stand für zahlreiche Gefängnisse, darunter

 Gerichtsgefängnis in Celle, siehe Justizvollzugsanstalt Celle
 Gerichtsgefängnis in Düren, siehe Amtsgericht Düren
 Gerichtsgefängnis (Göttingen)
 Gerichtsgefängnis (Hannover), 1865–1875 in Hannover als Königliches Zellengefängnis errichtet
 Gerichtsgefängnis (Mainz)
 Gerichtsgefängnis (Nordhausen)
 ein anderer Name für das Gefängnis Plötzensee im Berliner Stadtteil Charlottenburg-Nord

 Gerichtsgefängnis (Wiesbaden)